«Беневенто» — итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1929 году. Домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем 16 867 зрителей. В сезоне 2017/18 «Беневенто» впервые в своей истории выступал в Серии A, сезон 2020/21 стал вторым сезоном клуба в Серии А, после первого места в Серии B в сезоне 2019/20. До этого лучшим достижением клуба являлось первое место в Серии C (сезон 2015/16) и последовавший выход в Серию B (сезон 2016/2017).

История 
Футбольный клуб «Беневенто» был основан в 1929 и изначально назывался «Футбольная Ассоциация Беневенто». Клуб проводил свои домашние игры на стадионе «Дженнаро Меомартини» с 1929 по 1979 год. Новая команда почти пять лет скиталась по полупрофессиональным дивизионам, пока в 1934 не поднялась в третий профессиональный дивизион (позднее будет преобразована в Серию C). В сезоне 1934/35 клуб достаточно успешно стартовал среди профессионалов и закончил год выше такого клуба, как «Реджина», но так и не завоевал повышение в классе.

В 2005 году клуб был преобразован в связи с тем, что в городе появилась ещё одна профессиональная команда с похожим названием. С сезона 2007/08 клуб уверенно начал претендовать на выход в Серию B, но достигнуть подэлитного дивизиона команда смогла только в сезоне 2015/16 впервые в своей истории. Выход в Серию B команда оформила 30 апреля 2016 года после уверенной победы над «Лечче».

8 июня 2017 года «Беневенто» впервые в своей истории поднялся в Серию A, победив в плей-офф за право выхода «Карпи». В элитном дивизионе команда обновила рекорд по худшему старту в топ-5 ведущих европейских лиг, проиграв 14 матчей на старте сезона. 29 июня 2020 года «Беневенто» смог досрочно, за семь туров до конца чемпионата, оформить возвращение в Серию A.

Текущий состав 

По состоянию на 22 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 

  Джузеппе Виани (1945)
  Франческо Лохаконо (1974—1975)
  Джузеппе Гальдеризи (2010—2011)
  Филиппо Индзаги (2019—2021)

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Италии